A 617-es számú regionális autóbusz Mántelek és Dabas között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 

|-
! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Mántelek||2
|
|-
|1|| Március 21. Tsz.||1
|
|-
|2|| Dabas, Sári okmányhivatal||0
|align=left|
|-
|3|| Dabas, Sári Csepp utca||∫
|align=left|
|-
|4|| Dabas, Sári Kálvária||∫
|align=left|
|-
|5|| Dabas, Sári-Kaparás||∫
|align=left|
|-
|6|| Dabas, Felső-Dabas||∫
|align=left|
|-
|7|| Dabas, Felsődabasi templom||∫
|align=left|
|-
|8|| Dabas, Népbolt||∫
|align=left|
|-
|9|| Dabas, Alsó-Dabasi templom||∫
|align=left|
|-
|10|| Dabas, kaszinó||∫
|align=left| (Lakos dr. utca)
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Dabas autóbuszvonalai